AGM-114 Hellfire – pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia.
 Diablo: Hellfire – dodatek do gry komputerowej Diablo
 Hellfire (gra komputerowa) – gra wydana przez Toaplan w roku 1989
 Hellfire – amerykański film z 1985 r. w reżyserii Davida Tausika
 Hellfire – zespół muzyczny
 Hellfire – album black metalowego zespołu 1349